Мария Сергеевна Торопова (Хрусталёва) () — российская баскетболистка, выступает в амплуа разыгрывающего защитника. Мастер спорта России.

Биография 
Хрусталёва Мария — воспитанница вологодского баскетбола. В своё время, когда Мария стала делать первые шаги в баскетболе, её мама была против занятий из-за маленького роста. Но Маша не сдавалась и после того как у неё стало получаться мама забрала к себе в баскетбольную секцию. После девятого класса она стала получать приглашения из различных городов России.

В 16 лет Марию пригласили в команду «Шелен» из Красноярска, которая на тот момент вышла в Суперлигу А. В основном она играла за дубль в Суперлиги Б, хотя и за основу «Шелена» она получала игровое время: по 2-3 минуты за матч. Летом 2007 года Марию пригласили на учебно-тренировочный сбор в Новогорск, где осуществляла подготовку сборная страны к на чемпионату мира среди молодёжных команд (девушки 1986 г. р.), но она не прошла в основной состав.

В свой последний сезон в «Шелене-ЕТК» (2007/08) Хрусталёва стала получать достаточное количество игровой практики, играла в основном составе, но после того как по итогам сезона команда покинула элитный дивизион Мария решила поменять команду.
Главный тренер команды Валерий Цибулевский сказал

Мария заключила договор с агентом, который выставил определенные финансовые условия. Ему нужны были какие-то агентские, но это же несерьезно: мы подготовили игрока, а теперь должны платить за него постороннему человеку. Мне кажется, Хрусталева допустила ошибку. Может быть, она думала, что будет нарасхват, однако клубы дивизиона «А» не проявили к ней интереса. Мы могли предложить Маше место в основном составе и нормальную зарплату, но за свои поступки нужно отвечать. Я сказал ей: «Если хочешь играть у нас, разбирайся с агентом сама».

С 2008 по 2010 год Мария выступала за «Вологду-Чевакату», где показывала стабильную игру как за основу так и за молодёжную команду. Участвовала в розыгрышах Кубка Европы. В 2009 году, заканчивая обучение в Красноярском государственном университете, Мария получила приглашение от тренера студенческой сборной России Бориса Соколовского (он же по совместительству тренер «Вологды») для участия в Универсиаде — 2009. Из Белграда она вернулась с серебряной медалью.

В 2010 году вслед за Борисом Соколовским Мария покинула клуб и подписала контракт с новосибирским «Динамо-ГУВД», где Соколовский стал главным тренером. Начало сезона в Новосибирске не сложилось, во время тренировочного сбора она подвернула ногу, потом операция и только 23 января 2011 года в матче с московским «Динамо» состоялся дебют в майке «Динамо-ГУВД», проведя на площадке 12 секунд. В последующие сезоны это стало дурной традицией в начале сезона получать травмы, так в сезоне 2011/12 в матче со шведским «Телге» в Кубке Европы, 24 ноября 2011 года, Мария вывихнула плечо и появилась снова на площадке 28 января 2012 года. В сезоне 2012/13 в матче с «УГМК», 3 ноября 2012 года, в борьбе за отскок Дайана Таурази на 21-й секунде матча нанесла травму Маше, которая вернулась на площадку 22 декабря 2012 года.

В 2011 году, Мария снова получила приглашение выступить за студенческую сборную России в Универсиаде — 2011. Команда заняла 5-е место.

По состоянию на 2012 и 2013 годы Мария Хрусталёва являлась самой низкорослой в команде «Динамо-ГУВД».

После трёх сезонов в Новосибирске, с осени 2013 года Мария начинает выступать за курское «Динамо», где также является самой низкорослой в команде. За время, проведенное в Курске, баскетболистка становилась обладателем кубка России, дважды завоевывала бронзовые медали чемпионата России, также в 2015 году стала бронзовым призёром Евролиги и в 2014 году была финалистом Еврокубка ФИБА.

Статистика выступлений за клубы (средний показатель)

Достижения 
 Серебряный призёр Универсиады: 2009
 Бронзовый призёр Евролиги: 2015
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2014, 2015
 Обладатель Кубка России: 2015
 Финалист Кубка Европы ФИБА: 2014.
 Четвертьфиналист Кубка Европы ФИБА: 2009, 2011.
 Бронзовый призёр Кубка России: 2014

Статистика выступлений за сборную России (средний показатель)

Личная жизнь 
Любимая музыка: Совершенно разная, практически все направления.

Любимый фильм: любит старые фильмы. Например, «Джентльмены удачи», «2+3», «Собачье сердце», «Сибирский цирюльник», нравятся исторические фильмы.

Закончила музыкальную школу по классу фортепиано.

Обожает играть в футбол.

О себе

Я очень эмоциональный человек, но на площадке стараюсь держать эмоции при себе. Я могу переживать, но все равно буду делать своё дело. И не только потому, что получаю за это деньги, а потому что за моей спиной есть команда, потому что не имею право их подвести, потому что на нашу игру смотрят болельщики. В основном, я играю для болельщиков: я люблю красивую игру, а им это тоже нравится. Когда зал реагирует на красивые атаки — это круто.

В 2015 году вышла замуж за баскетболиста Сергея Торопова.

Примечания

Ссылки 
 Профайл Марии Тороповой на сайте МБА
 Статистика Марии Тороповой на оф. сайте ФИБА-Европа 

Баскетболисты России
Игроки БК «Вологда-Чеваката»
Игроки ЖБК «Динамо» Новосибирск
Игроки ЖБК «Динамо» Курск
Игроки ЖБК «МБА» Москва